Redbank Township, un township du comté d'Armstrong.
 Redbank Township, un township du comté de Clarion.

Homonymie de townships